Bulletin může být :

 pravidelně vydávaná úřední zpráva
 specializovaný časopis nebo jiná informační tiskovina vydávaná obvykle pro menší okruh osob – např. spolkový věstník

film
 Special Bulletin – americký film z roku 1983

Externí odkazy